Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2011./12. su predstavljale lige koje su bile rang ispod Treće hrvatske rukometne lige.

Ljestvice

Međužupanijska liga Zagrebačka

Županijska liga Zagreb

Županijska liga Osijek

Izvori 
 MRK Sesvete Županijska liga - sezona 2011./12.
 RK Beli Manastir arhiva 2011./12.
 Rukometni savez Zagrebačke županije MŽL 2011./12.

Poveznice 
 Premijer liga 2011./12.
 1. HRL 2011./12.
 2. HRL 2011./12.
 3. HRL 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.

2011-12
m-5